HMAS Vampire ist der Name folgender Schiffe der Royal Australian Navy:
 HMAS Vampire (D68) ex HMS Vampire, ein Zerstörer der V-Klasse (1917–1942)
 HMAS Vampire (D11), ein Zerstörer der Daring-Klasse seit 1956

Schiffsname der Royal Australian Navy

fi:HMAS Vampire